

Patronymes 

 Andre DeSean Wicker, connu sous le nom de Dresta, rappeur américain ;
 Anja Wicker (née en 1991), biathlète handisport allemande ;
 Floyd Wicker (né en 1943), joueur de baseball professionnel américain ;
 Roger Wicker (né en 1951), homme politique américain.

Toponyme 
 Wicker (Flörsheim am Main)

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie